Aubrecht ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Aubrecht (* 1953), österreichischer Zoologe, Ornithologe und Museums-Zoologe
 Vlastimil Aubrecht (* 1953), tschechischer Politiker
 Vojtěch Aubrecht (* 1912), tschechischer Politiker